Аплечеев — русская фамилия. Известные носители:

 Аплечеев, Александр Андреевич (1766–1802) — генерал-майор, действительный статский советник, Казанский губернатор (17 октября 1801 - 10 августа 1802).
 Аплечеев, Борис Николаевич (1893—1950) — российский офицер, участник ВСЮР.
 Аплечеев, Пётр Андреевич — Георгиевский кавалер; лейтенант; № 1442; 26 ноября 1802.
 Аплечеев, Яков Гаврилович — Георгиевский кавалер; капитан; № 111 (90); 12 апреля 1771.